Bruno Gigliotti, in arte Orlando (1936) – produttore discografico ed editore italiano naturalizzato francese, fratello della cantante Dalida
 David Gigliotti (1985) – calciatore francese, di ruolo attaccante
 Emanuel Gigliotti (1987) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Guillaume Gigliotti (1989) – calciatore francese con cittadinanza argentina
 Yolanda Gigliotti, o Iolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida  (1933-1987) – cantante e attrice franco-italiana, sorella del produttore discografico Orlando
 Lorenzo Gigliotti (1958) – giornalista, scrittore e regista italiano
 Pierfrancesco Gigliotti – stilista italiano, fondatore del marchio d'abbigliamento Frankie Morello
 Vittorio Gigliotti (1921-2015) – ingegnere italiano